Az agglutináció utalhat:

 agglutináló nyelvekre
 agglutináció (biológia) - kicsapódásra